La liste des footballeurs internationaux gallois comprend tous les joueurs de football en équipe du pays de Galles.

Liste 

Liste mise à jour après le match pays de Galles-Biélorussie du .

Références

Lien externe 
  Wales international caps | European football sur eu-football.info

Pays de Galles
Équipe du pays de Galles de football